Zalieutes är ett släkte av fiskar. Zalieutes ingår i familjen Ogcocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulkartade fiskar
Zalieutes